Ел Оркон има више значења:

 Ел Оркон (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Оркон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оркон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оркон, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оркон (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оркон (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику